Санд — многозначное имя собственное, встречается в виде фамилий и топонимов; может также быть аббревиатурой:

Персоналии 
 Жорж Санд (1804—1876) — французская писательница.
 Санд, Илсе (род. 1962) — датская писательница, психотерапевт.
 Санд, Морис (1823—1889) — французский рисовальщик, живописец и поэт.
 Санд, Тод (род. 1963) — американский фигурист.
 Санд, Ульф (1938—2014) — норвежский государственный деятель, министр финансов Норвегии (1979—1981).
 Санд, Хосе (род. 1980) — аргентинский футболист.
 Санд, Эббе (род. 1972) — датский футболист.

Топоним 
 Санд () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Селеста-Эрстен, кантон Эрстен.
 Грейт-Санд-Дьюнс — национальный парк и заповедник, расположенный на территории округов Аламоса и Сауач штата Колорадо (США).
 Санд-Крик — тауншип в округе Скотт, Миннесота, США.
 Санд-Лейк — тауншип в округе Айтаска, Миннесота, США.
 Санд-Пойнт — город в боро Восточные Алеутские острова, штат Аляска, США.
 Санд-Пойнт — государственный гражданский аэропорт, расположенный к юго-западу от центрального делового района города Санд-Пойнт (Аляска, США).

Аббревиатура 
 САНД () — обобщающее название различных агрегатов для выплавки стали в стационарном режиме.

См. также 
 Санда

Примечания